Charmoy (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Charmoy (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Charmoy (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny